Maeve - rainha irlandesa celta 
Ou ainda:
Maeve Binchy - escritora, professora e articulista irlandesa
Stella Maeve - atriz estadunidense

Desambiguação